Эдуа́рдо Родри́го Доми́нгес (; ) — аргентинский футболист, выступавший на позиции защитника. В настоящее время — тренер.

Биография

Игровая карьера 
Домингес начал профессиональную карьеру в клубе «Велес Сарсфилд», в составе которого выиграл аргентинскую Примеру в 1998 году. В 2002 году Эдуардо покинул «Велес» и по сезону отыграл за «Олимпо», «Расинг» и «Индепендьенте». В 2006 году Домингес решил попробовать свои силы за пределами Аргентины и подписал контракт с колумбийским «Индепендьенте». После возвращения на родину Эдуардо полгода провёл в «Уракане».

Летом 2008 года Домингес принял приглашение американского «Лос-Анджелес Гэлакси». 19 июля в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» он дебютировал в MLS. После истечения срока рабочей визы Эдурадо вернулся в «Уракан». Отыграв два сезона, он перешёл в «Олл Бойз». 8 августа в матче против своего бывшего клуба «Расинга» Домингес дебютировал за новую команду. 23 августа в поединке против «Бока Хуниорс» он забил свой первый гол за «Бойз».

В 2012 году Эдуардо в третий раз вернулся в «Уракан». Через год он на правах аренды полгода отыграл за «Атлетико Рафаэла». После возвращения Домингес помог «Уракану» выиграть Кубок Аргентины. 25 февраля в поединке Кубка Либертадорес против венесуэльского «Минерос Гуаяна» Эдурадо забил гол, реализовав пенальти.

Тренерская карьера 
По завершении карьеры футболиста стал работать тренером. Первой командой, которую Домингес возглавил в качестве главного тренера, стал «Уракан» в сезоне 2015/16. В 2017—2018 годах тренировал «Колон». В декабре 2018 года был назначен главным тренером «Насьоналя». Выиграл с этой командой Суперкубок Уругвая в начале 2019 года. Однако после серии неудачных матчей в чемпионате был уволен 17 марта того же года.

Достижения 
В качестве игрока
  Чемпион Аргентины (1): Клаусура 1998
  Обладатель Кубка Аргентины (1): 2013/14
  Обладатель Суперкубка Аргентины (1): 2014

В качестве тренера
  Обладатель Кубка Профессиональной лиги Аргентины (1): 2021
  Обладатель Суперкубка Уругвая (1): 2019

Примечания

Ссылки 
 Galaxy Welcome Dominguez
 Club A Huracan profile
 Un Cacho de Glamour
 Argentine Primera Statistics

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Олимпо»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»
Игроки ФК «Олл Бойз»
Игроки ФК «Атлетико Рафаэла»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Уракан»
Тренеры ФК «Колон»
Тренеры ФК «Насьональ» Монтевидео
Тренеры ФК «Индепендьенте»